Kor har flere betydninger:

 Kor – en samling af sangere (= sangkor)
 Kor (kirkedel) – den del af kirken, hvor alteret er placeret

Se også 
 Isokor – i termodynamik en kurve der markerer et konstant rumfang
 Koral (musik) – en melodi, der anvendes til fælles salmesang i kirken
 Omkvæd – som også kan betegnes "kor"
 Andenstemme – som også kan betegnes "kor" i pop- og rock-musik